Philippe Avril ist der Name folgender Personen:

* Philippe Avril (Jesuit) (1654–1698), französischer Jesuit
 Philippe Avril (Produzent) (* 1954), französischer Filmproduzent 
 Philippe Avril (Toningenieur) (* 1964), französischer Toningenieur